Кинчело — фамилия:

 Кинчело, Джош (род. 1990) — американский музыкант.
 Кинчело, Ивен (1928—1958) — американский лётчик.

См. также 
 Кинчев
 Кинчеш